Ел Буо има више значења:

 Ел Буо (Санта Ана), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Буо, Карлос Пинто (Пахапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику